Скорульский — фамилия; имеет женскую форму Скорульская.
 Скорульский, Михаил Адамович (1887—1950) — советский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Украины.
 Скорульская, Наталия Михайловна (1915—1982) — советская артистка балета, балетмейстер, педагог, сценарист, заслуженная артистка Украинской ССР.